Мамаронек () — топоним.

 Мамаронек (Mamaroneck) — город в штате Нью-Йорк, США.
 Мамаронек (Mamaroneck) — деревня в штате Нью-Йорк, США.